

Sigle 
 Chicago Mercantile Exchange – borsa per lo scambio di commodity
 Continuing Medical Education – Sistema internazionale di educazione permanente in medicina
 Coronal mass ejection – espulsione di massa coronale
  Costo medio 
  Computo Metrico Estimativo

Codici 
 CME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ciudad Del Carmen (Messico)
 cme – codice ISO 639-3 della lingua cerma

Televisione 
 CME – sigla di Central European Media Enterprises, società televisiva con sede a Bermuda

Altro 
 CME – targa automobilistica di Cos dels Mossos d'Esquadra (Polizia autonomica catalana)